Асхаб Абукарович Белхароев () — советский борец греко-римского стиля, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия.

Биография 
Белхароев родился в депортации в Киргизии. Там же увлёкся классической борьбой. Через год после начала тренировок он стал чемпионом Казахстана и Средней Азии в своей возрастной категории.

В 1960 году семья вернулась на Родину. Он поступил в сельскохозяйственный техникум и начал выступать за спортивное общество «Урожай». Вскоре он стал чемпионом ДСО «Урожай» среди взрослых. В 18 лет он выполнил норматив мастера спорта СССР среди взрослых.

После окончания сельхозтехникума Белхароев некоторое время работал в колхозе. Затем он поступил во Фрунзенский институт физической культуры, а в 1968 году перевёлся на факультет физической культуры Чечено-Ингушского педагогического института. После окончания института он перешёл на тренерскую работу в Сунженской детско-юношеской спортивной школе.

В день 75-летия известного тренера, 6 апреля 2019 года, он был приглашён главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым в свою резиденцию, где последний поздравил Белхароева с юбилеем, поблагодарил за плодотворный труд и вручил ему ценный подарок.

В январе 2019 года в станице Орджоникидзевской прошёл открытый турнир по греко-римской борьбе в честь Асхаба Белхароева.

Известные воспитанники 

 Албаков Аслан — чемпион Европы среди юношей, обладатель Кубка СССР, мастер спорта СССР международного класса.
 Белхороев, Руслан Курейшевич (1987) — призёр чемпионатов России и Европы, мастер спорта России международного класса.
 Чагиев, Беслан Саварбекович (1968—2009) — призёр чемпионата СССР и Кубка мира, чемпион России, СНГ и Европы, мастер спорта СССР международного класса
и целый ряд других спортсменов. Всего по состоянию на 2019 год Асхабом Белхароевым подготовлено 40 призёров первенства России и Южного Федерального округа среди юношей, 50 мастеров спорта России, 35 кандидатов в мастера спорта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Борцы СССР
Тренеры СССР по борьбе
Тренеры России по борьбе
Заслуженные работники физической культуры Республики Ингушетия
Выпускники Чеченского педагогического университета